Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Jan Mosiewicz – polaki szlachcic, urzędnik staropolski
 Magdalena Mosiewicz – polska działaczka ekologiczna, reżyserka, polityk
 Monika Mosiewicz – polska poetka
 Nikołaj Mosiewicz-Bojarow – radziecki działacz partyjny